Magana bezeichnet:
 Man’yōgana, historisches japanisches Schriftsystem

Magaña ist der Familienname folgender Personen: 
 Álvaro Alfredo Magaña Borja (1925–2001), von 1982 bis 1984 Interimspräsident von El Salvador
 Antonio Magaña Esquivel (1909–1987), mexikanischer Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Regisseur
 Delia Magaña (1903–1996), mexikanische Schauspielerin
 Francisco Guillermo Ochoa Magaña (* 1985), mexikanischer Fußballspieler, siehe Guillermo Ochoa
 Gildardo Magaña (1891–1939), mexikanischer Autor, Politiker, Revolutionär und Anarchosyndikalist
 Margarita Magaña (* 1979), mexikanische Schauspielerin und Model
 Raúl Magaña (1940–2009), salvadorianischer Fußballspieler
 Sabás Magaña García (1921–1990), Bischof von Matamoros

Magaña bezeichnet:
 Magaña (Soria), Ortschaft in Spanien